allilek magnezu, Mg2C3
 acetylenek magnezu, MgC2